Дампье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рамрюпт. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10121.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к востоку от Парижа, в 50 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 36 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 298 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 178 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 116 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 65,2 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 116 активных работали 111 человек (68 мужчин и 43 женщины), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 62 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Памятник истории с 1913 года
  (XVI век). Памятник истории с 1929 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об